Diller ist der Familienname folgender Personen:

 Ansgar Diller (* 1945), deutscher Medienhistoriker
 Antje Diller-Wolff (* 1974), deutsche Journalistin, Buchautorin und Fernsehmoderatorin
 Aubrey Diller (1903–1985), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Barry Diller (* 1942), US-amerikanischer Manager und Unternehmer
 Burgoyne Diller (1906–1965), US-amerikanischer Maler
 Elizabeth Diller (* 1954), US-amerikanische Architektin, siehe Diller Scofidio + Renfro
 Erich Diller (* 1937), deutscher Entomologe
 Erich von Diller (1859–1926), österreichischer Offizier, zuletzt k.u.k. Generalmajor sowie Militärgouverneur in Galizien
 Fritz Diller (1875–1946), deutscher Bildhauer und Porzellanbildner
 Hans Diller (1905–1977), deutscher klassischer Philologe
 Heimo Diller (1932–2021), österreichischer Basketballspieler
 Helmut Diller (1911–1984), deutscher Tiermaler und Bildhauer
 Juliane Diller (* 1954), deutsche Biologin und einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes 1971, siehe Juliane Koepcke
 Karl Diller (* 1941), deutscher Politiker (SPD)
 Martin Diller (* 1962), deutscher Rechtsanwalt und Autor juristischer Fachbücher

 Phyllis Diller (1917–2012), US-amerikanische Komikerin und Schauspielerin
 Richard Diller (1890–1969), österreichischer Maler und Pädagoge
 Walter Emil Diller, Pseudonym von Danny Gürtler (1875–1917), deutscher Kabarettist, Lyriker, Burgschauspieler und Filmschauspieler

Diller bezeichnet folgenden Ort:
 Diller (Nebraska), USA

Siehe auch:
 Diler